Kenneth Warren est un nom porté notamment par :

Kenneth Warren (né 1926), homme politique britannique
Kenneth F. Warren, professeur américain de sciences politiques à l'Université Saint Louis
Kenneth S. Warren (1929–1996), scientifique américain
Kenneth J. Warren (1929–1973), acteur australien